Union (z lat. unio jednota, sjednocení) může být:

 UNION – syntaktická konstrukce jazyka SQL

příjmení
 Gabrielle Union (* 1972) – americká herečka

geografie
mnoho měst a míst v USA:
 Union (Alabama)
 Union (Connecticut)
 Union (Illinois)
 Union (Iowa)
 Union (Kentucky)
 Union (Maine)
 Union (Michigan)
 Union (Mississippi)
 Union (Missouri)
 Union (Nebraska)
 Union (New York)
 Union (Ohio)
 Union (Oregon)
 Union (Jižní Karolína)
 Union (Západní Virginie)
 Union (Wisconsin)
mnoho okresů v USA
 Union County

název firmy

automobilismus
 Auto Union – německá automobilka
 Union (Charlottenborg) – zaniklý švédský výrobce motocyklů
 Union (Den Hulst) – nizozemský výrobce jízdních kol, mopedů a motocyklů
 Union (Birmingham) – zaniklý britský výrobce motocyklů
 Union (Londýn) – zaniklý britský výrobce nákladních automobilů

ostatní obory
 Union banka – zaniklá česká banka
 Union-Bau – německá stavební firma
 Union Carbide – americký chemický koncern 
 Dortmunder Union-Brauerei – pivovar v Dortmundu
 Union Investment
 Union Werkzeugmaschinen – nejstarší německý a evropský existující výrobce obráběcích strojů z Chemnitz
 Union Gießerei Königsberg – výrobce parních lokomotiv
 Union-Elektricitäts-Gesellschaft – bývalý výrobce elektrotechniky, od roku 1904 součást AEG
 Kavárna Union (Praha) – zaniklá literární kavárna v Praze
 Kavárna Union (Česká Lípa) – kavárna v České Lípě, secesní budova, kulturní památka

název sportovního klubu
 AFK Union Žižkov
 FC Union Cheb
 SK Union 2013 Nový Bydžov
 SK Union Čelákovice
 SK Union Vršovice

ostatní
 Union (album, Yes) – album skupiny Yes
 Prago Union – pražská hip-hopová skupina
 Union Jack – přezdívka vlajky Spojeného království
 Union (planetka) – planetka 1585 Union objevená v roce 1947
 Union (pivo) – značka slovinského piva
 Union Station

Související články 
 Unie
 Sjednocení
 Odbory
 Reunion

Externí odkazy